ET або et — англомовне скорочення, що може означати:

 Позаземне життя ()
 Фільм «Іншопланетянин» () та похідні (гра, саундтрек)
 Перенос електрона ()
 Етильна група ()
 Додатковий час (у спорті) ()
 Північноамериканський східний час ()
 Код Ефіопії за ISO 3166 alpha-2
 .et — національний домен верхнього рівня для Ефіопії
 Код ІАТА для Авіаліній Ефіопії ()
 Код естонської мови за ISO 639-1
 E.T — відеогра для консолі Atari 2600￼.

Див. також 
 :Шаблон:ET